Surinam – państwo w Ameryce Południowej
 Surinam – rzeka w Surinamie
 Surinam – miasto na Mauritiusie
 Surinam – holenderska kolonia plantacyjna w regionie Gujany